Suter steht für:
 Suter (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Suter (Militärsystem), Computersystem
 Suter + Suter, Schweizer Architektur- und Planungsbüro 
 Suter Racing Technology, Schweizer Hersteller von Rennmotorrädern
 Suter-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Suter Island, Insel vor der Ingrid-Christensen-Küste, Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Sutter (Begriffsklärung)
 Sauter
 Souter
 Suder